Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Achille, d'après le nom d'Achille héros de la mythologie grecque :
 , un sloop français de 8 canons capturé en 1745 durant la guerre de Succession d'Autriche ;
 , un navire magasin commandé en 1780, vendu en 1784 ;
 , un vaisseau de ligne de  rang de 78 canons, initialement français Annibal en 1778, renommé HMS Achille en 1786, capturé en 1794 lors de la bataille du 13 prairial an II, détruit en 1796 ;
 , un vaisseau de 74 canons lancé en 1798, prend part à la bataille de Trafalgar, vendu en 1865.

Voir aussi 
D'autres navires de la Royal Navy ont aussi porté le nom de , d'après le nom anglophone du même héros de la mythologie grecque.

Achille